Becke steht für
 Becke (Familienname) (Becké), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Becke (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht

Gewässer

 eine mittelniederdeutsche Bezeichnung für „Bach“ (auch Bäke, Beke, Beek, Beeke), siehe Gewässernamen auf -bach
 Becke, ein Fluss im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen, siehe Seßmarbach
 Becke (Abwasserbach), ein Abwasserbächlein, das in der Nähe des damaligen Heussnerviertels in Bochum, Nordrhein-Westfalen floss, mittlerweile verrohrt
 Becke (Settmecke) (GKZ: 27618412), rechter Nebenfluss der Settmecke in Nordrhein-Westfalen

Ortschaften

 Becke (Breckerfeld), eine Ortschaft auf dem Gebiet von Breckerfeld im Ennepe-Ruhr-Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Becke (Gummersbach), ein Ortsteil von Gummersbach im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Becke (Halver), eine Ortschaft auf dem Gebiet von Halver im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Becke (Hemer), eine Ortschaft auf dem Gebiet von Hemer im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Becke (Herscheid), eine Ortschaft auf dem Gebiet von Herscheid im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Becke (Kierspe), eine Ortschaft auf dem Gebiet von Kierspe im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Becke (Nachrodt-Wiblingwerde), eine Ortschaft auf dem Gebiet von Nachrodt-Wiblingwerde im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Bäke
 Beck
 Beeck
 Bek
 Beke
 Beek
 Beeke
 Friedrichbeckeit, Mineral